Gerard Merkator (Gerardus Mercator) – flamandzki matematyk i geograf
 Mariusz Merkator (Marius Mercator) – łaciński pisarz i teolog
 Martin P4M Mercator – amerykański morski samolot patrolowo-bombowy
 Mercator – belgijska barkentyna, obecnie statek-muzeum
 Mercator – słoweńska sieć handlowa